Публий Сервилий Исаврик (Publius Servilius Isauricus) е име на:

 Публий Сервилий Ватия Исаврик, консул 79 пр.н.е., получава почетното име Исаврик
 Публий Сервилий Исаврик, консул 48 и 41 пр.н.е.